Первая хорватская футбольная лига 1994/1995 () — 4-й сезон чемпионата Хорватии по футболу. Он начался 14 августа 1995 года и закончился 4 июня 1996 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на hrnogomet.com 
 Чемпионат Хорватии на rsssf.com

1994/1995
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 1994 году
Спорт в Хорватии в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995